Кубок шотландської ліги 2022–2023 — 77-й розіграш Кубка шотландської ліги. Турнір також відомий як Premier Sports Cup, в честь головного спонсора турніру, Premier Sports. Титул вдруге поспіль здобув Селтік.

Календар

Формат 
Змагання з сезону 2017-18 змінило формат. Турнір розпочинається із групового етапу, який пропускають 5 команд, що беруть участь у єврокубках цього сезону. Переможці кожної з 8 груп та кращі три команди, що зайняли друге місце проходять до наступного раунду. 

У груповому раунді команди, що перемогли у матчі, отримують 3 очки; команди, які зіграли внічию, отримують по 1 очку і після основного часу матчу пробивають серію з 11-метрових штрафних ударів. Команда, яка переможе у цій серії, отримує ще 1 бонусне очко.

Груповий раунд

Група А 

Результати

Група B 

Результати

Група C 

Результати

Група D 

Результати

Група E 

Результати

Група F 

Результати

Група G 

Результати

Група H 

Результати

1/8 фіналу 

| colspan="3" style="background:#fcc;"|30 серпня 2022

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|31 серпня 2022

|}

1/4 фіналу 

| colspan="3" style="background:#fcc;"|18 жовтня 2022

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|19 жовтня 2022

|}

1/2 фіналу 

| colspan="3" style="background:#fcc;"|14 січня 2023

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|15 січня 2023

|}

Фінал

Посилання 
Кубок шотландської ліги на soccerway 

2022–2023
2022 у футболі
2023 у футболі
2022 у європейському спорті
2023 у європейському спорті